Sundermeier ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 

Sundermeier ist eine Variante des Familiennamens Meier.

Varianten 
 Sundermeyer

Namensträger 
 Ilona Sundermeier (* 1951), deutsche Handballspielerin
 Jörg Sundermeier (* 1970), deutscher Journalist und Verleger
 Matthias Sundermeier (* 1973), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer
 Theo Sundermeier (* 1935), deutscher evangelischer Theologe

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname